Црешнево може да се отнася за:

 Црешнево, село в община Брод, Северна Македония;
 Црешнево, село в община Чашка, Северна Македония;
 Црешново, село в община Кюстендил, България.